Волейболът е приет за спорт от олимпийските игри след 1964.

История

Произход 
Историята на олимпийския волейбол започва от олимпийските игри 1924 в Париж, където волейбола се представя като част от американските спортове. Обсъждането на това предложение за допълване на олимпийската програма, обаче, става едва след Втората световна война, след основаването на FIVB и част от континенталните конфедерации. През 1957, е проведен специален турнир по време на 53-тата сесия на МОК в София, в поддръжка на това искане. Състезанието има успех и волейболът е официално включен в програмата на Летните олимпийски игри 1964.

Отначало волейболният турнир на олимпийските игри е просто състезание, където всеки отбор играе срещу всеки друг отбор и класирането се определя по броя на спечелените победи, геймове и точки. Недостатък на този начин на провеждане е определянето на победителя преди края на състезанието и загубата на интерес от страна на публиката при изявен лидер.

За да се избегне тази ситуация, състезанието става на две фази: предварителен и финален кръг с четвърфинали, полуфинали и финали. След създаването и за Олимпиадата в Мюнхен, тази нова система става стандарт за волейбония турнир на олимпийските игри, и се нарича „Олимпийски формат“.

Формат на турнира 
Олимпийският турнир по волейбол има много стабилен начин за провеждане. Използват се следните правила:

 Участват дванадесет отбора.
 Нацията домакин се класира предварително.
 Три отбора се класират от Световната купа.
 Пет отбора се класират от континенталните квалификационни турнири.
 Трите оставащи места се попълват от световния квалификационен турнир.
 Състезанието протича в две фази.
 За първата фаза, наречена квалификационен кръг, отборите се подреждат според Световната ранглиста на FIVB и се разделят в две групи от шест отбора. Нацията домакин е винаги 1.
 В квалификационния кръг, всеки отбор изиграва един мач с всеки един от другите отбори в групата. Първите четири отбора от всяка група продължават, а последните два отпадат от състезанието.
 Във втората фаза, обикновено наричана финален кръг, отборите играят четвъртфинали, полуфинали и финали.
 За финалния кръг, мачовете се организират според резултатите от квалификационния кръг. Първите отбори от всяка група са A1, A2, A3, A4; B1, B2, B3, B4. Четвъртфиналите са: A1xB4; A2xB3; A3xB2; A4xB1.
 Победителите от четвърфиналите играят полуфинали както следва: (A1/B4) x (A3/B2); (A2/B3) x (A4/B1). На Олимпиада 2008 в Пекин за втория и третият от групата противника се определи от
жребий.
 На финалите, победителите от полуфиналите играят за злато, а загубилите за бронз.
 Турнирът има много строги правила: позволени са само 12 играча и не се допуска замяната им, освен при травми.

Победители

Мъже

Жени

Медали по нации

Общо

Мъже

Жени

Външни препратки 
 Официална страница на FIVB
 Официална страница на МОК